Bollensdorf ist der Name folgender Orte:

 Bollensdorf (Neuenhagen bei Berlin), Gemeindeteil von Neuenhagen bei Berlin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Bollensdorf (Ihlow), Ortsteil von Ihlow, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Bollendorf (Begriffsklärung)